McCarey est un patronyme porté notamment par :

 Leo McCarey (1898-1969), réalisateur américain ;
 Ray McCarey (1904–1948), réalisateur américain.